Михаил Фирсов: Фирсов, Михаил (Фирсовс, Микелис; Фирсов, Михаилс) (1923—1994) — советский хоккеист.
 Фирсов, Михаил Николаевич (1950—2007) — советский и российский хоровой дирижёр и композитор.